Volksreligion steht für:

 Volksreligion, Bezeichnung für Hinduismus oder Judentum, siehe Weltreligion #Volksreligionen
 chinesische Volksreligion, Gemisch teils religiöser und teils nicht-religiöser Praktiken, siehe Chinesischer Volksglaube
 indische Volksreligion, nicht einheitliche religiöse Phänomene und Praktiken in Indien
 Volksislam, mit populären paganen Elementen vermischte Form des Islam

Siehe auch:
 Volksfrömmigkeit (Alltagskultur)
 Volksglaube (Überzeugungen des Volkes)